Die Saison 2013/14 der Regionalliga Bayern war die zweite Spielzeit der Fußball-Regionalliga Bayern und die sechste Spielzeit der Fußball-Regionalliga als vierthöchste Spielklasse in Deutschland. In dieser Saison nahmen 19 Mannschaften teil. Die Aufsteiger aus der Bayernliga 2012/13 waren der 1. FC Schweinfurt 05 und der SV Schalding-Heining.

Das erste Spiel der Saison fand am 12. Juli 2013 statt, der letzte Spieltag wurde am 24. Mai 2014 durchgeführt. Die Winterpause unterbrach die Spielzeit vom 1. Dezember 2013 bis zum 8. März 2014.

Mit der zweiten Mannschaft des TSV 1860 München nahm der Meister der Vorsaison teil, da dieser es nicht schaffte, sich über die Aufstiegsspiele für die höhere Spielklasse zu qualifizieren.

Meister dieser Saison wurde die zweite Mannschaft des FC Bayern München, welcher sich somit für die Aufstiegsspiele in die 3. Liga qualifizierte.

Teilnehmer 

Für die Regionalliga Bayern haben sich folgende 19 Mannschaften qualifiziert:
 der Unterlegene der Aufstiegsspiele zur 3. Liga in der Saison 2012/13: TSV 1860 München II
 die verbleibenden Teams aus der Regionalliga Bayern 2012/13: SV Viktoria Aschaffenburg, FC Eintracht Bamberg, TSV Buchbach, SpVgg Greuther Fürth II, SV Heimstetten, FV Illertissen, FC Ingolstadt 04 II, FC Memmingen, FC Bayern München II, 1. FC Nürnberg II, TSV Rain a. Lech, TSV 1860 Rosenheim, FC Seligenporten, Würzburger Kickers
 die beiden Aufsteiger aus der Bayernliga 2012/13: 1. FC Schweinfurt 05, SV Schalding-Heining
 die beiden siegreichen Teams aus den Relegationsspielen zwischen den Regional- und Bayernliga-Vertretern: FC Augsburg II, SpVgg Bayern Hof

Auf- und Abstiegsregelung   
 Aufstieg in die 3. Liga:
Für den Aufstieg in die 3. Liga ist der Meister für die Teilnahme an den Aufstiegsspielen sportlich qualifiziert. Falls der Meister auf die Teilnahme an der Aufstiegsrunde verzichtet, muss ein eventueller Nachrücker mindestens den vierten Tabellenplatz belegt haben, um die sportliche Qualifikation zu erfüllen.
Außer dem FC Bayern München hatte kein Verein die Lizenz für die 3. Liga beantragt.

 direkter Abstieg aus der Regionalliga Bayern:
Am Ende der Saison steigen die drei letztplatzierten Vereine aus der Regionalliga Bayern ab.

 direkter Aufstieg in die Regionalliga Bayern:
Am Ende der Saison steigen die Meister der beiden Staffeln Nord und Süd der Bayernliga in die Regionalliga Bayern auf.

 Qualifikationsrunde um den Verbleib/Aufstieg in die Regionalliga Bayern:
Der 15. und der 16. der Regionalliga Bayern spielen in einer Qualifikationsrunde in Play-offs mit den beiden Zweiten der Bayernliga-Staffeln zwei Vereine aus, die in der Saison 2014/15 in der Regionalliga Bayern spielen werden.

Tabelle 

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Tabellenverlauf 
Verlegte Partien wurden der ursprünglichen Terminierung entsprechend angerechnet, damit an allen Spieltagen für jede Mannschaft die gleiche Anzahl an Spielen berücksichtigt wird.

Torschützenliste

Stadien

Weblinks 
 Regionalliga Bayern 2013/14 bei kicker.de
 Regionalliga Bayern bei weltfussball.de

Einzelnachweise 

Regionalliga 2013
2013